Кудря́вцев (Кудря́вцева) — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 
 Кудрявцев, Анатолий Александрович (1937—2015) — генерал-лейтенант ВВС, заместитель командующего дальней авиацией.
 Кудрявцев, Андрей Сергеевич (1901—1955) — советский военный деятель, генерал-майор.

Б 
 Кудрявцев, Борис Григорьевич (1922—1943) — ленинградский школьник, внёсший существенный вклад в расшифровку письменности острова Пасхи.
 Кудрявцев, Борис Николаевич (род. 1949) — Народный артист Российской Федерации.

В 
 Кудрявцев, Вадим Михайлович (1925—1998) — доктор технических наук, профессор.
 Кудрявцев, Валерий Борисович (1936—2021) — советский и российский математик.
 Кудрявцев, Василий Юрьевич (1972) — российский фотограф.

Г 
 Кудрявцев, Гавриил Григорьевич (1914—1993) — генерал-лейтенант.
 Кудрявцев, Геннадий Георгиевич (род. 1941) — советский государственный деятель, последний министр связи СССР.
 Кудрявцев, Григорий Иванович (1905—1959) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Д 
 Кудрявцев, Демьян Борисович (род. 1971) — медиаменеджер и предприниматель, издатель, литератор.
 Кудрявцев, Денис Александрович (род. 1992) — российский спринтер, чемпион России, бронзовый призёр чемпионата Европы 2014 года.
 Кудрявцев, Дмитрий Иванович (1756—1828) — русский генерал, участник Русско-турецкой войны (1787—1792).

Е 
 
 Кудрявцев, Егор Сергеевич (род. 1985) — игрок сборной Латвии по хоккею с мячом.

И 
 
 Кудрявцев, Игорь Николаевич (род. 1944) — русский советский поэт.
 Кудрявцев, Исмаил Иванович (1876—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.

К

Л 
 Кудрявцев, Лев Дмитриевич (1923—2012) — профессор МФТИ, член-корреспондент РАН.

М 
 Кудрявцев, Максим Георгиевич (род. 1975) — российский государственный и политический деятель.
 Кудрявцев, Марк Карпович (1901—1984) — советский военный топограф, начальник Военно-топографического управления Генерального штаба РККА (Советской Армии) (1940—1968), генерал-лейтенант технической службы.

Н 
 Кудрявцев, Нефед Никитич (ок. 1676—1774) — русский военный и государственный деятель, генерал-майор.
 Кудрявцев, Никита Алферович (ум. 1728) — русский государственный и военный деятель, стольник, воевода.
 Кудрявцев, Никифор Лаврентьевич (1915—1941) — Герой Советского Союза.

О

П 
 Кудрявцев, Павел Степанович (1904—1975) — советский историк-физик,член-корреспондент Международной академии истории наук,  отец Ю. П. Кудрявцева.

С

Т 
 Кудрявцев, Товий Васильевич (1928—1987) — советский учёный-психолог, отец В. Т. Кудрявцева.

Ф

Ю 
 Кудрявцев, Юрий Павлович (1931—2000) — советский учёный-химик, один из открывателей Карбина, сын Павел Степанович Кудрявцева.



Двойные фамилии 
 Кудрявцев-Платонов, Виктор Дмитриевич (1828—1892) — русский философ, профессор Московской духовной академии.
 Кудрявцев-Скайф, Сергей Сергеевич (1900—1957) — русский советский писатель-очеркист, драматург.
 Остащенко-Кудрявцев, Борис Павлович (1876—1956) — астроном, заведующий Николаевской обсерваторией.

Населённые пункты 
 Кудрявцев — посёлок в Стародубском районе Брянской области России.

См. также

Примечания